Woonsocket kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Woonsocket (Rhode Island)
Woonsocket (South Dakota)